Akimitsu ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Fujiwara no Akimitsu (944–1021), Beamter aus der Familie Fujiwara während der Heian-Zeit in Japan
Akimitsu Jun, japanischer Physiker
 Yoshitaka Akimitsu (* 1929), japanischer Jazzmusiker